Bović je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Gvozd, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 150 stanovnika te 66 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji